Vidisha (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Vidisha (stad), de hoofdstad van het Indiase district Vidisha